Las iniciales PTC pueden referirse a:
 Presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del alto tribunal español y máximo intérprete de la Constitución.
 Programas de transferencias condicionadas, programas de reducción de la pobreza presentes en la mayoría de los países de América Latina;
 Partido del Trabajo de Corea, el partido político dominante de Corea del Norte;
 Parents Television Council (Consejo de Televisión de los Padres en inglés), un grupo de presión estadounidense;
 Partido Trabalhista Cristão (Partido Laborista Cristiano en portugués), un partido político brasileño;
 PTC (moirista), un partido político colombiano;
 Partit del Treball de Catalunya (Partido del Trabajo de Cataluña en catalán), un partido político catalán;
 Feniltiocarbamida, en inglés phenylthiocarbamide, un compuesto químico orgánico;
 Positive temperature coefficient (coeficiente térmico positivo en inglés), un tipo de termistor denominado posistor.
 Paid-To-Click Tipo de sitio web que paga a sus usuarios por ver anuncios.

Otros 
 Siglas cirílicas РТС (cuya romanización resulta en RTS) por Radio-Televizija Srbije, o Radiotelevisión Serbia.
 Paraguay Televisora Color o PTC, antiguo nombre del canal estatal Paraguayo llamado Paraguay TV